Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2019 проводился с 12 по 17 февраля 2019 года в городе Саппоро. Турнир проводился в 36-й раз.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как мужская сборная Японии по кёрлингу на , который состоится в марте и апреле 2019 в городе Летбридж (провинция Альберта, Канада).

Победителями чемпионата (1-й раз в истории чемпионатов) стала команда скипа Юта Мацумура, победившая в финале команду скипа Junpei Kanda. Бронзовые медали завоевала команда скипа Масаки Иваи.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2019.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят четвертьфинальный матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют в четвертьфинале за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не играется, 3-е место занимает проигравший в полуфинале.

Время начала матчей указано по североамериканскому восточному времени (Eastern Time; UTC-5).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|- bgcolor=#cfc
| 1||align=left|Масаки Иваи        ||  * || 8:1|| 9:6|| 3:5|| 4:3||10:3||13:3|| 8:4||13:6|| 7 || 1 ||1
|-
| 2||align=left|Juon Ishimura      || 1:8||  * || 3:9|| 4:9||5:12||10:4|| 9:1|| 7:8||1:13|| 2 || 6 ||7
|- bgcolor=#cfc
| 3||align=left|Junpei Kanda       || 6:9|| 9:3||  * || 6:5|| 3:6|| 8:6||13:1|| 4:6||10:4|| 5 || 3 ||4
|-
| 4||align=left|Hayato Matsumura   || 5:3|| 9:4|| 5:6||  * || 5:8|| 9:3|| 9:8|| 8:9|| 5:7|| 4 || 4 ||6
|- bgcolor=#cfc
| 5||align=left|Юта Мацумура       || 3:4||12:5|| 6:3|| 8:5||  * || 9:2|| 9:3|| 6:2|| 8:2|| 7 || 1 ||2
|-
| 6||align=left|Tomonori Matsuzawa ||3:10||4:10|| 6:8|| 3:9|| 2:9||  * || 7:5||2:11|| 3:8|| 1 || 7 ||8
|-
| 7||align=left|Yasuhiro Morita    ||3:13|| 1:9||1:13|| 8:9|| 3:9|| 5:7||  * || 1:9|| 4:8|| 0 || 8 ||9
|-
| 8||align=left|Daiki Shikano      || 4:8|| 8:7|| 6:4|| 9:8|| 2:6||11:2|| 9:1||  * ||5:10|| 5 || 3 ||5
|- bgcolor=#cfc
| 9||align=left|Naomasa Takeda     ||6:13||13:1||4:10|| 7:5|| 2:8|| 8:3|| 8:4||10:5||  * || 5 || 3 ||3
|}
 Проходят в плей-офф

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 
16 февраля, 4:001-я команда против 2-й3-я команда против 4-й' Полуфинал 16 февраля, 19:00 Финал 17 февраля, 12:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Японии по кёрлингу 2019 (муж. и жен.) | Japan Curling Association

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2019

Спорт в Японии в 2019 году
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2019 года
Спортивные соревнования в Саппоро